José Rodríguez – ciclista spagnolo
José Adolfo Rodríguez – calciatore argentino
José Rodríguez Martínez – calciatore spagnolo
José Rodríguez – giocatore di calcio a 5 cubano
José Rodríguez – judoka cubano
José Rodríguez – scacchista colombiano
José Rodríguez – schermidore argentino
José Rodríguez – triatleta costaricano